Zappacosta – cantante canadese (1953 – )
Davide Zappacosta – calciatore italiano (1992 – )
Lucio Zappacosta – politico italiano (1951 – )
Pierluigi Zappacosta – ingegnere e imprenditore italiano (1950 – )